Преображе́нська ву́лиця — ряд вулиць у різних містах України і Росії, названих в ім'я Преображення Господнього.

Україна 
 Преображенська вулиця — вулиця в Києві.
 Преображенська вулиця — вулиця в Кропивницькому.
 Преображенська вулиця — вулиця в Одесі.
 Преображенська вулиця — вулиця в Херсоні.
Преображенська вулиця — вулиця в Чернігові

Росія 
 Преображенська вулиця — вулиця в Бєлгороді.
  — вулиця в Москві.
 Преображенська вулиця — вулиця в Уфі.
 Преображенська вулиця — колишня назва  в Санкт-Петербурзі.

Вулиці